Кубанская:
 Кубанская — станица в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Кубанская — название платформы Люблино в Москве в 2019—2021 годах.
 Кубанская — название станции Люблино-Сортировочное в Москве в 2019—2021 годах.
  — станция Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае России.

См. также 
 Кубанская улица